1999-2000 est la vingt-cinquième saison de l', le championnat élite de hockey sur glace en Suède.

Classement final 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Statistiques individuelles

Meilleurs pointeurs

Séries éliminatoires

Effectif vainqueur

Références 

  Hockeyligan.se — site officiel
  Swehockey.se — statistiques officielles

1999-2000
Elitserien
Elitserien
Sport en Suède en 1999
Sport en Suède en 2000